Szigeti József (1822–1902) színész, rendező, színműíró, az MTA tagja
 Szigeti József (1892–1973) hegedűművész
 Szigeti József (1912–1986) romániai magyar irodalomtörténész
 Szigeti József (1921–2012) filozófus, esztéta, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja